Admir Terzić (Alsdorf, 1992. szeptember 19. –) német-bosnyák labdarúgóhátvéd.

További információk 
 

1992-ben született személyek
Bosnyák származású németek
Német labdarúgók
Bosnyák labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek